Bethany kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Bethany, Ontario, ort,

USA 

 Bethany, Illinois, Moultrie County, 
 Bethany, Oklahoma, ort, Oklahoma County, 
 Bethany, Missouri, countyhuvudort, Harrison County, 
 Bethany, Pennsylvania, ort, Wayne County, 
 Bethany, West Virginia, ort, Brooke County, 
 Bethany, Oregon, Washington County, 
 Bethany, Connecticut

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar